Клауберг - прізвище. Відомі носії:
 Йоган Клауберг
 Карл Клауберг